El Torneig del Canadà 2010, fou la 121a edició de la competició tennística jugada sobre pista dura al Canadà. En categoria masculina estava inclosa dins de les sèries 1000 de l'ATP i es va disputar entre el 7 i el 15 d'agost de 2010 al Rexall Centre de Toronto amb el nom de Rogers Masters presented by National Bank 2010. En categoria femenina estava inclosa dins els Premier Tournaments de la WTA i es va disputar entre el 13 i el 22 d'agost de 2010 al Uniprix Stadium de Mont-real amb el nom de Rogers Cup 2010.

Durant el transcurs del torneig, el suís Roger Federer va trencar el rècord de victòries en torneigs ATP World Tour Masters 1000 després de vèncer a Juan Ignacio Chela a segona ronda. La nova marca de 210-65 superava les 209-73 de Andre Agassi entre 1990 i 2006.

L'escocès Andy Murray va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior mentre Roger Federer va recuperar la segona posició del rànquing ATP després de ser finalista. Els germans Bob Bryan i Mike Bryan van guanyar el setè títol de la temporada, el tercer Masters del Canadà i també el seu setzè Masters.

El torneig femení va patir les inclemències del temps i les jornades de dissabte i diumenge no es van poder disputar a causa de la pluja. Les semifinals i final del doble femení es van disputar el diumenge en el pavelló Club de Tennis Île-des-Sœurs. Pel que fa al torneig individual, tant les semifinals com la final es van celebrar el dilluns 23. La danesa Caroline Wozniacki va guanyar el seu tercer títol de la temporada mentre Gisela Dulko i Flavia Pennetta van aconseguir el seu quart títol de l'any com a parella.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010